Chinese Volleyball League 2009-2010 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2009-2010 – torneo di pallavolo maschile